Фрэнк Фарина (; ) — австралийский футболист и футбольный тренер. Футболист года в Океании (1988). В настоящее время — директор футбольной академии Чарльза Перкинса.

Карьера

Игрок

В клубах 
За свою карьеру сыграл в различных клубах Австралии («Канберра Сити», «Сидней Сити», «Маркони Стэллионс», «Брисбен Страйкерз»), Бельгии («Брюгге»), Италии («Бари»), Англии («Ноттс Каунти») и Франции («Страсбур», «Лилль»).

В сборной 
В сборной Австралии дебютировал в 1985 году (до этого играл и в юношеской, и в молодёжной сборных).

Достижения 
 Футболист года в Океании: 1988
 Медаль Алекса Тобина (Союз профессиональных футболистов Австралии, 2012)

Тренер 
После того, как Фарина завершил карьеру игрока, он был тренером двух национальных сборных (Австралии и Папуа — Новой Гвинеи) и трёх клубов («Брисбен Страйкерз», «Маркони Стэллионс», «Брисбен Роар»).

Достижения 
 Кубок конфедераций 2001 — 3-е место
 Чемпион Кубка наций ОФК (2) — 2000, 2004
 2-е место на Кубке наций ОФК (2) — 1998, 2002

Примечания

Ссылки 
 Queensland Roar profile
 FFA — Hall of Fame profile
 Oz Football profile
 Sunday Profile interview
 Официальный сайт

Футболисты Австралии
Игроки сборной Австралии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1988 года
Футболисты года в Океании
Игроки ФК «Канберра Сити»
Игроки ФК «Сидней Сити»
Игроки ФК «Маркони Стэллионс»
Игроки ФК «Брюгге»
Игроки ФК «Бари»
Игроки ФК «Ноттс Каунти»
Игроки ФК «Страсбур»
Игроки ФК «Лилль»
Игроки ФК «Брисбен Страйкерз»
Футбольные тренеры Австралии
Тренеры ФК «Маркони Стэллионс»
Тренеры сборной Австралии по футболу
Тренеры ФК «Брисбен Роар»
Тренеры сборной Папуа — Новой Гвинеи по футболу
Тренеры ФК «Сидней»
Тренеры сборной Фиджи по футболу
Члены австралийского футбольного зала славы